Большой Городец — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Городец — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Большой Городец — деревня в Усвятском районе Псковской области.